Pereni ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Pereni (Dolj), Dorf im Kreis Dolj

 in der Republik Moldau:
 Pereni (Rezina), Gemeinde im Rajon Rezina
 Pereni (Hîncești), Dorf im Rajon Hîncești